Le temps est compté est le second album EP de Blacko (Membre du groupe Sniper). Il introduit l'album Dualité de Blacko prévu pour le . Cet EP contient 7 titres et est signé chez Because Music et Loud School.

Cet EP, sorti seulement sur Itunes, s'est vendu à  lors de sa première semaine d'exploitation.

Liste des morceaux 
 Le temps est compté (3:12)
 Préviens-les (3:34)
 Accroché à mes rêves (3:22)
 Choisis (3:20)
 I'm not rich (feat. The King Song)
 Dépasse tes limites (feat. Joey Starr) (4:49)
 Le nerf de la guerre (3:33)
 La rue c'est pas ma mère (3:16)

Clips 
 2014 : Le temps est compté
 2015 : Préviens-les
 2015 : Accroché à mes rêves

Articles connexes
 Blacko
 Sniper (groupe)
 Because Music

Liens externes

Références 

Album musical sorti en 2015